

Длужець — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Длужець — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Длужець — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Длужець — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства